Армени има више значења:

 Армени
 Армени (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Армени (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији